Il toponimo Zagra può riferirsi a diverse località:
Zagra – comune della Spagna nella comunità autonoma dell'Andalusia
Zagra – comune della Romania del distretto di Bistrița-Năsăud